Сверчо́к:

Насекомые 
Сверчки — насекомые, некоторые представители надсемейства :
  — семейство насекомых, включающее несколько видов сверчков:
 ;
 ;
 .

 , также известные под названием «муравьелюбы»:
 , также известный под названием «муравьелюб обыкновенный».

Птицы 
  — род птиц из семейства Locustellidae.

Другое 
 «Сверчок» — советский мультфильм (1982).
 «Сверчок» — колыбельная песня Раймонда Паулса (1980).
 «Сверчок» — прам Азовской флотилии России, участник русско-турецкой войны 1735—1739 годов.
  (род. 1992) — польский футболист.
 «Сверчок» на военном жаргоне — военнослужащий-сверхсрочник